Hints (spel), een spel waarbij niet gesproken mag worden
 Hints (spelprogramma), een Nederlands spelprogramma op televisie, afgeleid van het spel Hints
 Hints (Staffordshire), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Staffordshire